A 2016-os női vízilabda-Európa-bajnokság volt a 16. a női Európa-bajnokságok történetében. A tornát Belgrádban, Szerbiában rendezték január 10. és 22. között. A tornát a magyar női vízilabda-válogatott nyerte meg, története során harmadszor. A torna gólkirálya Keszthelyi Rita lett.

Tornagyőzelmével a magyar válogatott részvételi jogot szerzett a 2016-os nyári olimpiai játékokra.

Résztvevők

Lebonyolítás 
A tornán 12 ország válogatottja vesz részt. A csapatokat két darab, 6 csapatból álló csoportokba sorsolták. A csoporton belül körmérkőzések döntik el a csoportok végeredményét. A csoportmérkőzések után az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna.

Sorsolás

Csoportkör 

Az időpontok közép-európai idő szerint értendők.

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Díjak
Az Európa-bajnokság után a következő díjakat osztották ki:
Gólkirály
 Keszthelyi Rita – 23 gól
Legjobb játékos
 Yasemin Smit
Legjobb kapus
 Gangl Edina

Kapcsolódó szócikkek 
2016-os férfi vízilabda-Európa-bajnokság

Jegyzetek

Források 

N2016
Europabajnoksag